Formula Nippon sezona 2009 je bila štirinajsto prvenstvo Formule Nippon, ki je potekalo med 5. aprilom in 27. septembrom 2009.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 

2009 v športu
2009